Mariusz Walczak (ur. 1975) – polski lekkoatleta, biegacz
 Mariusz Walczak (ur. 1971) – polski lekkoatleta, młociarz